Disraeli fait souvent référence à Benjamin Disraeli (1804-1881), un Premier ministre britannique de l'époque victorienne et une figure littéraire.

Disraeli ou D'Israeli peut aussi faire référence à :

Famille Disraeli 
 Benjamin D'Israeli (1730–1816), financier et marchand britannique, père d'Isaac D'Israeli et grand père de
 Benjamin Disraeli (1804 - 1881), homme politique et auteur britannique.
 Isaac D'Israeli (1766-1848), écrivain britannique, père du précédent.
 Coningsby Disraeli (1867-1936), homme politique britannique, petit-fils d'Isaac et neveu de Benjamin Disraeli
 Mary Anne Disraeli (1792-1872), épouse de Benjamin Disraeli

Autres personnalités 
 D'Israeli, de son vrai nom Matt Brooker, est un dessinateur de comics britannique.

Lieux 
Nommés d'après Benjamin Disraeli
 Disraeli, une ville québécoise dans la région de Chaudière-Appalaches.
 Disraeli, une municipalité de paroisse québécoise dans la région de Chaudière-Appalaches.
 Glacier Disreali, un glacier dans le nord de l'île arctique canadienne d'Ellesmere, dans le Nunavut.

Théâtre 
  (1911), pièce de  commandée et jouée par George Arliss

Films 
Consacrés à Benjamin Disraeli

  (1916), film britannique de Charles Calvert et Percy Nash
 , film américain de Henry Kolker avec George Arliss
 Disraeli, film américain de Alfred E. Green avec George Arliss
  (1978), feuilleton télévisé britannique

Musique 
 Disraeli Gears, un album de 1967 du groupe de blues-rock Cream.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif